Connor (de «Conchobar») es un nombre irlandés que significa «Familiar del Lobo», «Amante de Lobos» o «Aullido de Lobos»), a veces deletreado «Conor» cuando se usa como nombre, refiriéndose a:

Nombre propio

Personas 

Connor Autumn Estrada (2013), femenina Mexicana, 2o en el mundo con el nombre Connor para una mujer.

 Connor McGregor (1988), luchador de la UFC.

Connor Acuña (2005), campeón universal en fisicoculturismo
Connor Barwin (1986), Jugador de fútbol estadounidense.
Connor Gibbs (2001), actor canadiense.
Connor Grimes (1983), Jugador de hockey canadiense.
Connor Hughes (1983), Jugador de fútbol estadounidense.
Connor Murphy (1993), Jugador de hockey estadounidense.
Connor Paolo (1990), actor estadounidense.
Connor Robertson (1981), Jugador de béisbol estadounidense.
Connor Wickham (1993), Jugador de fútbol inglés.

Personajes ficticios 
 Connor, un personaje principal de la serie Ángel.
 Connor Costello, un personaje de All Saints.
 Connor Murphy, un personaje de “Dear Evan Hansen”.
 Connor Deslauriers, un personaje de Degrassi: The Next Generation.
 Connor Hawke, un héroe de DC comics.
 Connor Kent, Superboy, de DC comics, clonado de Superman y Lex Luthor.
 Connor Leonhardt, personaje principal de la novela Azrátem el Asesino de Asesinos. 
 Connor Ratohnhakéton Kenway, Assassin, antepasado de Desmond Miles y protagonista de Assassin's Creed III.
 Connor MacLeod, el protagonista de las películas Highlander.
 Connor McManus, uno de los protagonistas de The Boondock Saints.
 Connor Owens, un personaje de la serie Ugly Betty.
 Connor Temple, un personaje de la serie Primeval.
 Connor, un personaje de la película The Navigator: A Medieval Odyssey.
 Connor, un personaje creado por Ellis Duffield en el webcomic FreakAngels.
 Connor, uno de los personajes principales de Detroit: Become Human interpretado por el actor Bryan Dechart.

Referencias 

en:Connor (given name)